Tomasino – cognome italiano
 Tomasino – variante del prenome italiano Tommaso